Kabinett Davíð Oddsson steht für folgende isländische Regierungen:

 Kabinett Davíð Oddsson I (1991 bis 1995)
 Kabinett Davíð Oddsson II (1995 bis 1999)
 Kabinett Davíð Oddsson III (1999 bis 2003)
 Kabinett Davíð Oddsson IV (2003 bis 2004)